Schwalmtal (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Schwalmtal (Noordrijn-Westfalen), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen